Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2014/15 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2014/15 gemeldet waren sowie deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Kontingent komplett aus. Der SK 96 Bergen meldete nur 14 Spieler, die Black Knights Oslo 17. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen zum Einsatz. Mit je 9 Spielern kamen der Bergens Schakklub, der Nordstrand Sjakklubb und der SK 96 Bergen aus, während bei der Oslo Schakselskap die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 14. Insgesamt kamen 131 Spieler zum Einsatz, von denen 13 alle Wettkämpfe bestritten. 

Punktbeste Spieler waren Kjetil Lie, Espen Lie (beide Asker Schakklubb) und Aryan Tari (Vålerenga Sjakklubb) mit je 8 Punkten, wobei Kjetil Lie 10 Partien spielte, Espen Lie und Aryan Tari je 11. Mit Nils Grandelius, Odin Blikra Vea (beide Vålerenga Sjakklubb), Bertil Svendsen (SOSS Selvaagbygg), Ørnulf Stubberud (Oslo Schakselskap), Bjarke Sahl (Asker Schakklubb) und Lars Kjølberg (Schakklubben av 1911) erreichten sechs Spieler 100 %, wobei Grandelius und Vea je drei Partien spielten, Svendsen zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl (Eloliste vom Oktober 2014), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2014; BIH = Bosnien und Herzegowina, ENG = England, EST = Estland, FAI = Färöer, IRL = Irland, IRQ = Irak, LAT = Lettland, MKD = Mazedonien, NOR = Norwegen, PER = Peru, RUS = Russland, SRB = Serbien, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Oslo Schakselskap

Vålerenga Sjakklubb

Asker Schakklubb

Tromsø Sjakklubb

Schakklubben av 1911

Stavanger Sjakklub

Black Knights Oslo

Bergens Schakklub

SOSS Selvaagbygg

Nordstrand Sjakklubb

SK 96 Bergen

Akademisk Sjakklubb Oslo

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Aufgrund eines Streiks bei der Norwegian Air Shuttle wurden sämtliche Partien der Wettkämpfe des Tromsø Sjakklubb gegen den Akademisk Sjakklubb Oslo, SOSS Selvaagbygg und Asker Schakklubb, je drei Partien der Wettkämpfe des Stavanger Sjakklub gegen den Nordstrand Sjakklub, die Black Knights Oslo und den Akademisk Sjakklubb Oslo sowie je eine Partie der Wettkämpfe von SOSS Selvaagbygg gegen den Bergens Schakklub und die Black Knights Oslo via Internet auf dem Server des Internet Chess Club gespielt. Diese wurden nicht zur Elo-Auswertung eingereicht.

Weblinks 
 Kaderlisten beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Ergebnisse bei tournamentservice.com

Einzelnachweise 

Schach (Norwegen)
Schach 2014
Schach 2015
Eliteserien Schach 2014